Четвёртый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой должен был пройти с участием 38 команд. Полуфиналы и финал планировалось провести в Молотове, но один из полуфиналов состоялся в Электростали. Победитель получал право сыграть в Кубке СССР текущего сезона.

Третий сезон подряд обладателю кубка удалось сделать «дубль» – воскресенский «Химик» через месяц стал чемпионом РСФСР.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой